My Soul for His Glory è il terzo album in studio del gruppo black metal finlandese Behexen, pubblicato nel 2008.

Tracce

Formazione
Hoath Torog - voce
Gargantum - chitarra
Reaper - chitarra
Horns - batteria, basso

Collegamenti esterni